Dessertine est un patronyme porté notamment par :

 Joseph Dessertine (1920-2005), coureur cycliste français ;
 Matthieu Dessertine, acteur français ;
 Philippe Dessertine (1963-), économiste et universitaire français.